est la formule brute de plusieurs isomères.

 Guanine
 1-méthylguanine ou N1-méthylguanine, numéro CAS 
 N2-méthylguanine, numéro CAS 
 6-O-méthylguanine, numéro CAS